Чемпионат Египта по футболу 1995/1996 — 39-й чемпионат Египта, проходивший с 13 октября 1995 года по 30 июня 1996 года.

Клубы

Информация о командах

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Чемпионат Египта 1995/1996 на angelfire.com
 Чемпионат Египта 1995/1996 на rsssf.com

Чемпионат Египта по футболу
Египет
Египет
Спорт в Египте в 1996 году
1995 год в Египте
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1995/1996